Дервент е дума от персиийски произход (دربند), на турски може да означава проход и може да се отнася за:

България 
 Голям Дервент, село в Област Ямбол.
 Малък Дервент е алтернативно име на ямболското село Лалково до 1878 година;
 Дервент е другото име на Търновския пролом на река Янтра при Велико Търново;
 Дервента е другото име на Клисурската седловина;
 Дервентски проход е старото име на Змейовския проход (до 1942 г.).

Дервент е и старото име на селата:
 Дебър, от 1969 квартал на Първомай (до 1906);
 Змейово, област Стара Загора (до 1902);
 Изворско, област Варна (до 1934);
 Пролаз, област Търговище (до 1934).

Гърция 
 Дервент, днес Корнофолия, село в Беломорска Тракия, Софулийско;
 Дервент, днес Авантас, село в Беломорска Тракия, Дедеагачко;
 Дервент, днес Акритохори, село в Егейска Македония, Валовищко;
 Дервент, днес Дервени, нископланински проход южно от село Айватово (Лити), Солунско;
 Голям Дервент, днес Мега Дерио, село в Беломорска Тракия, Източни Родопи;
 Малък Дервент, днес Микро Дерио, село в Беломорска Тракия, Източни Родопи.

Босна и Херцеговина 
 Дервент, град, родно място на футболиста Ведран Чорлука и фолк-изпълнителя Миле Китич.

Със същата етимология са:
 Дербент – древен град в тесния провлак между Каспийско море и Кавказ, днес в Дагестан, Русия. Построен е от пазителите на Портите на Александър.
 Дербент – град в провинция Кония (Икония), Турция.

Бележки